Claea est un genre de poissons téléostéens de la famille des Nemacheilidae et de l'ordre des Cypriniformes. Claea est un genre de « loches de pierre » originaire d'Asie orientale.

Liste des espèces 
Selon :

 Claea dabryi (Sauvage, 1874)

Note 
Selon Kottelat, M. (2012) - (2 espèces):

 Claea dabryi (Sauvage, 1874)
 Claea niulanjiangensis (L. Chen, Zong-Min Lu & W. N. Mao, 2006)

Notes et références

Références taxinomiques 

 
 
 
 
 
 

Nemacheilidae
Cypriniformes (nom scientifique)